У́лица два́дцать лет Октября́ или У́лица двадцатиле́тия Октября́ — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица 20 лет Октября — улица в Алапаевске Свердловской области.
 Улица 20 лет Октября — улица в Воронеже.
 Улица 20 лет Октября — улица в Егорьевске Московской области.
 Улица 20 лет Октября — улица в Кувандыке Оренбургской области.
 Улица 20 лет Октября — улица в Людиново Калужской области.
 Улица 20 лет Октября — улица в Ногинске Московской области.
 Улица 20 лет Октября — улица в Омске.
 Улица 20 лет Октября — улица в Острогожске Воронежской области.
 Улица 20 лет Октября — улица в Прокопьевске Кемеровской области.
 Улица 20 лет Октября — улица в Смоленске.
 Улица 20 лет Октября — улица в Стерлитамаке республики Башкортостан.
 Улица 20 лет Октября — бывшая улица в Липецке.

Украина 
 Улица 20-летия Октября — прежнее название улицы Ивана Чиркина в Александрии Кировоградской области.
 Улица 20-летия Октября — улица в Дебальцеве Донецкой области.
 Улица 20-летия Октября — прежнее название Суходольской улицы в Изюме Харьковской области.
 Улица 20-летия Октября — прежнее название улицы Байдыковой в Кодыме Одесской области.
 Улица 20-летия Октября — прежнее название Рыночной улицы в Краматорске Донецкой области.
 Улица 20-летия Октября — улица в Луганске.
 Улица 20-летия Октября — прежнее название Школьной улицы в Малой Виске Кировоградской области.
 Улица 20-летия Октября — прежнее название Голтянской улицы в Первомайске Николаевской области.
 Улица 20-летия Октября — прежнее название улицы Героев Труда в Первомайском Харьковской области.
 Улица 20-летия Октября — прежнее название улицы Менькиной в Покровске Донецкой области.
 Улица 20-летия Октября — прежнее название Медовой улицы в Сватово Луганской области.

См. также 
 Улица Октября
 Проспект 20 лет Октября — проспект в Ростове-на-Дону.